Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2018 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Latiša Čan in Ivan Dodig sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2018